Vampira, puede referirse a:
Femenino de vampiro.
 Vampira; nombre artístico con el que es recordada la actriz Maila Nurmi.
 La vampira; relato de 1865 de Paul Féval.
 Vampira; película de 1974.
 Las vampiras, película de 1971 dirigida por Jesús Franco.
 Vampiras; telenovela chilena.